Джон Кузьмич Балчий-оол (18 сентября 1935 — 9 октября 2013) — хирург-уролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

Биография 
Родился 18 сентября 1935 года в городе Кызыле в Тувинской Народной Республике в семье врачей. Его отец Балчий-оол Кузьма Бальчирович — один из первых организаторов здравоохранения в Республике Тува, первый главный врач республиканской больницы после вхождения Республики в состав СССР в 1944 году. Мать Белова Фаина Георгиевна — организатор и первый главный врач станции скорой медицинской помощи города Кызыла.

В 1961 году окончил Красноярский медицинский институт, стал первым в Республике врачом-урологом хирургического отделения.
Окончил клиническую ординатуру в 1967 году на кафедре урологии 2-го Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова. Вернувшись в Туву, организовал специализированную урологическую службу, первое уронефрологическое отделение в Республиканской больнице в Кызыле, которое возглавлял до 1984 года, совмещая с должностью главного уролога Тувинской АССР.
Имея традиционное (европейское) медицинское образование и владея нетрадиционными (восточными) методами, Джон Кузьмич Балчий-оол успешно сочетал их в своей работе.
Более 30 лет он занимался хроническими, трудно поддающимися лечению заболеваниями мочевого пузыря у женщин, применяя комплексную терапию. Он первым внедрил иглорефлексотерапию в лечение урологических заболеваний.

Джоном Кузьмичом Балчий-оолом опубликовано около 20 научных статей по урологии и монография «Цисталгия» совместно с А. Ф. Даренковым.

С 1995 года работал в Центре планирования семьи и репродукции в Москве. Джон Кузьмич прожил 78 лет, не переставая практиковать.

Похоронен на  Москвы.

Примечания

Ссылки 
 Балчий-оол Д. К. — «Кто есть кто в современном мире», выпуск 2, Москва, 1999, стр. 98-99.
 

Выпускники Красноярского медицинского университета